Екатерина "Ека" Ткешелашвили ( ; рођена 23. маја 1977) је грузијска правница и политичарка, који је била министар правде, министар спољних послова, секретар Савета за националну безбедност и потпредседник владе и државни министар за реинтеграцију Грузије под председником Михаилом Сакашвилијем.

Биографија 
Ткешелашвили је рођена 23. маја 1977. године у Тбилисију, главном граду Грузије. Дипломирала је на Факултету за међународно право и међународне односе на Државном универзитету Тбилисија 1999. године и радила као адвокат за Међународни комитет Црвеног крста, Грузија, а онда за ИРИС- Грузија, тбилску канцеларију Центра за институционалну реформу и незванични сектор, Универзитета Мериленд (ИРИС). Од 9. октобра 1997. до 10. септембра 1999, била је шеф специјалистичког центра за истраживање и анализе спољне политике у Министарству спољних послова Грузије. Од 1. јуна до 1. новембра 2001. године, била је адвокат у Одбору правника за људска права у Њујорку, од децембра 2002. до маја 2003. године, интернирана је у Међународни кривични суд за бившу Југославију у Хагу, Холандија.

Политичка каријера 
Ткешелашвили је постављена на своје прво место у влади као заменик министра правде Грузије 1. фебруара 2004. Потом је именована за заменицу министра унутрашњих послова 1. септембра 2005, а затим је постала председавајућа Апелационим судом у Тбилисију од 1. маја 2006. до 1. августа 2007. 

Била је министар правде Грузије од августа 2007. до јануара 2008. године и као генерални тужилац Грузије од јануара до маја 2008. године. 5. маја 2008. године постављена је за министра спољних послова, дужност коју је обављала до 5. децембра 2008. Њено именовање поклопило се са све напетијим односима Грузије са њеним северним суседом Русијом због отцепљених региона Абхазије и Јужне Осетије и тежњом Грузије да уђе у НАТО. Током свог мандата на овом положају, обећала је да ће се бавити активном дипломатијом како би пронашла мирно решење свих постојећих проблема. Екатерину Ткешелашвили је на месту министра спољних послова заменио Григол Васхадзе 5. децембра 2008. године, у смени кабинета. Касније у децембру, постављена је на чело Савета за националну безбедност. Од 2010. до 2012. године била је државна министарка за реинтеграцију.

Од 2017. године Ткешелашвили је шеф Украјинске иницијативе за борбу против корупције. Такође предаје у цивилној и политичкој школи у Кијеву и на Црноморском универзитету у Тбилисију.

Лични живот 
Ткешелашвили је удата и има двоје деце. Поред матерњег грузијског, говори и енглески, руски и француски језик.

Референце 

Биографије живих особа
Рођени 1977.
Грузијски политичари
Министри